Riego ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Parra del Riego (* 1985), peruanischer Gitarrist und Komponist
 Guillermo del Riego (* 1958), spanischer Kanute
 Rafael del Riego (1784/1785–1823), spanischer Revolutionär
 Rutilio Del Riego Jáñez (* 1940), spanischer Geistlicher, Weihbischof in San Bernardino
 Teresa del Riego (1876–1963), englische Pianistin, Geigerin und Komponistin

Siehe auch:

 Himno de Riego